Blahodatne (ukrainisch ; russische Entsprechung Blagodatnoje/Благодатное) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha, siehe Blahodatne
 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Wolyn, Stadtkreis von Nowowolynsk, siehe Blahodatne (Nowowolynsk)

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Dschankoj, siehe Blahodatne (Dschankoj)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Isjum, siehe Blahodatne (Isjum)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Charkiw, siehe Blahodatne (Charkiw)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Krasnokutsk, siehe Blahodatne (Krasnokutsk)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Losowa, siehe Blahodatne (Losowa)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Walky, siehe Blahodatne (Walky)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Wowtschansk, siehe Blahodatne (Wowtschansk)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Beryslaw, siehe Blahodatne (Beryslaw)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Cherson, siehe Blahodatne (Cherson)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Henitschesk, siehe Blahodatne (Henitschesk)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Skadowsk, siehe Blahodatne (Skadowsk)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Kachowka, siehe Blahodatne (Kachowka)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krynytschky, siehe Blahodatne (Krynytschky)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Schyroke, siehe Blahodatne (Schyroke)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Amwrossijiwka, siehe Blahodatne (Amwrossijiwka)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Bachmut, siehe Blahodatne (Bachmut)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Bobrynez, siehe Blahodatne (Bobrynez)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Dolynska, siehe Blahodatne (Dolynska)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Starobilsk, siehe Blahodatne (Starobilsk)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Perwomajsk, siehe Blahodatne (Perwomajsk)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Otschakiw, siehe Blahodatne (Otschakiw)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Witowka, siehe Blahodatne (Witowka)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Ananjiw, siehe Blahodatne (Ananjiw)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj, siehe Blahodatne (Bilhorod-Dnistrowskyj, Schabo)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Lyman, siehe Blahodatne (Lyman)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Rosdilna, siehe Blahodatne (Rosdilna)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj, Landgemeinde Plachtijiwka, siehe Blahodatne (Bilhorod-Dnistrowskyj, Plachtijiwka)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Tarutyne, siehe Blahodatne (Tarutyne)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, siehe Blahodatne (Saporischschja)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy, siehe Blahodatne (Polohy) (bis 2016 Tschapajewka)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Berdjansk, siehe Blahodatne (Berdjansk)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Solotonoscha, siehe Blahodatne (Solotonoscha)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Tomaschpil, siehe Blahodatne (Tomaschpil)

 Siedlung in der Oblast Charkiw, Rajon Smijiw, siehe Blahodatne (Smijiw)
 Siedlung in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha, siehe Blahodatne (Wolnowacha)

Siehe auch:
 Blagodatnoje